Atlantic Beach puede referirse a:
Atlantic Beach (Carolina del Norte), pueblo ubicado en el condado de Carteret, estado estadounidense de Carolina del Norte.
Atlantic Beach (Carolina del Sur), pueblo ubicado en el condado de Horry, estado estadounidense de Carolina del Sur.
Atlantic Beach (Florida), ciudad ubicada en el condado de Duval, estado estadounidense de Florida.
Atlantic Beach (Nueva York), villa ubicada en el condado de Nassau, estado estadounidense de Nueva York.
East Atlantic Beach, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Nassau, estado estadounidense de Nueva York.